Alte Linde steht für Einzelbäume
Alte Linde (Eschelbronn)
Alte Linde (Schwabach)
Siehe auch:
Altenlinde
 Alte Dorffer Linde